Musa Muradov – giornalista russo
 Širvani Muradov – lottatore russo